Condylocardia är ett släkte av musslor. Condylocardia ingår i familjen Condylocardiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Condylocardia